Smetana – tipo di panna
Bedřich Smetana – compositore ceco
Museo Smetana – museo di Praga
2047 Smetana – asteroide della fascia principale